Chudjakow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Dmitrijewitsch Chudjakow (* 1995), russischer Leichtathlet
 Daniil Dmitrijewitsch Chudjakow (* 2004), russischer Fußballspieler
 Gleb Iwanowitsch Chudjakow (1928–2011), sowjetischer Geologe
 Iwan Alexandrowitsch Chudjakow (1842–1876), russischer  Revolutionär, Folklorist und Ethnograph
 Juli Sergejewitsch Chudjakow (1947–2021), sowjetisch-russischer Historiker und Hochschullehrer
 Maxim Chudjakow (* 1986), kasachischer Eishockeyspieler
 Maxim Andrejewitsch Chudjakow (* 1989), russischer Beachvolleyballspieler
 Sergei Alexandrowitsch Chudjakow (1902–1950), sowjetischer Marschall der Luftfahrt